Група А на Европском првенству 2008. је прва од четири групе репрезентација на овом такмичењу. Четири репрезентације у три кола играле су од 7. јуна до 15. јуна. Свих шест мечева ове групе играло се у Швајцарској у Базелу и Женеви. Групу чине један од домаћина првенства Швајцарска, домаћин и финалиста Европског првенства 2004. Португал, затим Чешка Република и Турска 

Португал је после две утакице обезбедио пласман у четвртфинале, па је у трећем колу играо са резервама и изгубио од домаћина са 2:0. Друга утакмица у трећем колу била је најзанимљивија у квалификационом делу. До 75. минута утакмице репрезентација Чешке Републике је водила са 2:0 и била сигуран учесник четвртфинала, али је Турска у последњих 15 минута потигла три гола и пласирала се као другопласирана у завршни турнир.

Према избору УЕФА у листу 10 најбољих утакмица свих времена на европским првенствима уврштена је утакмица репрезентација Чешке Републике и Турске на друго место, иза финалне утакмице Европског првенства 2000. између Француске и Италије 2:1.

</noinclude>{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Тим
!width=20 abbr="Играо" |ИГ
!width=20 abbr="Победио" |П
!width=20 abbr="Нерешио" |Н
!width=20 abbr="Изгубио" |И
!width=20 abbr="дао голова" |ДГ
!width=20 abbr="примио голова" |ПГ
!width=20 abbr="Гол разлика" |ГР

!width=20 abbr="Бодови" |Бод.
|- bgcolor="ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||5||3||+2||6
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||5||5||0||6
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||4||6||−2||3
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||3||3||0||3
|}<noinclude>

Прво коло

Швајцарска — Чешка Република

Португалија — Турска

Друго коло

Чешка — Португал

Швајцарска — Турска

Треће коло

Швајцарска — Португал

Турска — Чешка Република 

Европско првенство у фудбалу 2008.